Adalbert van Praag (10e-eeuw), Tsjechisch bisschop
Anna van Praag (1967), Nederlands kinder- en jeugdboekenschrijfster
Bernard van Praag (1939), Nederlands econoom
Beryl van Praag (1969), Nederlands presentatrice
Chiel van Praag (1949), Nederlands presentator
Henri van Praag (1916-1988), Nederlands psycholoog, filosoof en parapsycholoog
Henri C. van Praag (1894-1968), Nederlands componist
Hiëronymus van Praag (1379-1416), een Boheems geleerde en medeoprichter van de hussieten
Hugo Van Praag (1926), Belgisch technicus en ondernemer
Jaap van Praag (bestuurder) (1911-1981), Nederlands bestuurder en politicus (onder andere voorzitter en medeoprichter van het Humanistisch Verbond)
Jaap van Praag (sportbestuurder) (1910-1987), Nederlands sportbestuurder (voorzitter van voetbalclub AFC Ajax)
Marga van Praag (1946), Nederlands journaliste en presentatrice
Maud van Praag (1925-2011), geboren Jacoba Elisabeth (Maud) Gieske, een Nederlands presentatrice
Max van Praag (1913-1991), Nederlands zanger
Michael van Praag (1947), Nederlands sportbestuurder (voorzitter van de KNVB)
Michael van Walt van Praag (1951), een Nederlands hoogleraar en secretaris-generaal van de UNPO
Philip van Praag sr. (1887-1942), Nederlands kunstschilder
Philip van Praag (psychotherapeut) (1913-2002), Nederlands psychotherapeut
Philip van Praag (demograaf) (1914-2000), Nederlands demograaf en publicist
Philip van Praag (politicoloog) (1949-), Nederlands politicoloog
Siegfried van Praag (1899-2002), Nederlands schrijver

Zie ook
Dr. J.P. van Praag-prijs, een prijs op het terrein van de humanistische levensovertuiging.
Jaap van Praag, Philip van Praag (doorverwijspagina's)